Regeringen Boström kan syfta på:

Regeringen Boström I, styrde Sverige åren 1891-1900
Regeringen Boström II, styrde Sverige 1902-1905